Pacé (en bretó Pazieg, en gal·ló Paczaé) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 8.528 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Steinsel

Referències 

Municipis del districte de Rennes